Coat (engl. für Mantel) bezeichnet: 

 Coat-Méal, Gemeinde im französischen Département Finistère

Coat ist der Familienname folgender Personen:

 Job Joseph Coat (1798–1858), bretonischer Schriftsteller
 Pierre Tal-Coat (1905–1985), französischer Maler

Siehe auch:
 Coate
 Coad
 Cote
 Coats